Le qualificazioni del singolare dell'Abierto Zapopan 2019 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. Le vincitrici dell'ultimo turno sono entrate di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di una o più giocatrici aventi diritto a queste sono subentrate le lucky loser, ossia le giocatrici che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto alle altre partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Anhelina Kalinina (spostata nel tabellone principale)
  Paula Badosa (ultimo turno, Lucky loser)
  Marie Bouzková (spostata nel tabellone principale)
  Varvara Lepchenko (qualificata)

  Conny Perrin (qualificata)
  Astra Sharma (ritirata)
  Katarina Zavatska (ultimo turno, Lucky loser)
  Katie Swan (ritirata)

Qualificate 

  Natalija Kostić
  Wang Xiyu

  Conny Perrin
  Varvara Lepchenko

Lucky loser 

  Paula Badosa

  Katarina Zavatska

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Abierto Zapopan 2019